Амбой (кратер)
 Амбой (Каліфорнія)
 Амбой (Аргентина)
 Амбой (Небраска)
 Амбой (Нью-Йорк)
 Перт-Амбой
 Саут-Амбой
 The Amboy Dukes

Амбой — місто, штат Іллінойс
 Амбой — місто, штат Індіана
 Амбой — місто, штат Міннесота
 Амбой — місто, штат Нью-Йорк
 Амбой — переписна місцевість, штат Вашингтон